Keffel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Eduard Keffel (1814–1898), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 René Keffel (* 1968), deutscher Fußballtorhüter